Martina Müller (tennis), (1982–), Duits tennisspeelster
 Martina Müller (voetbal), (1980–), Duits voetbalspeelster